Le Shōkaku (en hangeul: 규장각), aussi appelé Kyujangak, est l’équivalent de la Bibliothèque royale de Joseon Lee. 

Il a recueilli et géré divers documents et dossiers de rois et de familles royales successifs, des documents chinois et d’anciens documents coréens, et a également effectué des restaurations. Dans les temps modernes, il fonctionne comme un important dépôt de documents historiques de la Corée du Sud.

Bibliothèque en Corée du Sud